Ola Olsson ist der Name folgender Personen:

* Ola Olsson (Politiker) (1824–1907), schwedischer Politiker
 Ola Olsson (Drehbuchautor) (* 1943), schwedischer Drehbuchautor und Regisseur